JSE est un sigle qui peut désigenr :
 Johannesburg Stock Exchange (en français, Bourse de Johannesbourg), la plus grande bourse d'Afrique, située à Johannesbourg en Afrique du Sud ;
 , la principale bourse de la Jamaïque.

Voir aussi 
 Jeunesse sportive espérance de Skikda ou JSE Skikda, un club algérien de handball